Il Gruppo 6 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso cinque squadre e vide la vittoria finale della , che concluse il gruppo a pari punti con l' ma ebbe accesso alla fase finale per merito di una miglior differenza reti.

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
7 reti
  Karl-Heinz Rummenigge

5 reti

  Walter Schachner

  Rudi Völler

2 reti

  Muhedin Targaj
  Felix Gasselich
  Max Hagmayr

  Martin O'Neill
  Ian Edwin Stewart
  Norman Whiteside

  Hasan Şengün
  Selçuk Yula 

1 rete

  Genc Tomori
  Ernst Baumeister
  Karl Brauneder
  Bruno Pezzey
  Toni Polster

  Herbert Prohaska
  Wolfgang Dremmler
  Uli Stielike
  Gerhard Strack
  Billy Hamilton

  John McClelland
  Arif Kocabiyik
  Metin Tekin
  Fatih Terim
  İlyas Tüfekçi

autoreti
  Agustin Kola (pro )
  Raşit Çetiner (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 6 su uefa.com

 Q